Música
 Creep (canção de Radiohead)
 Creep (canção de Stone Temple Pilots)
 Creep (canção de TLC)

Cinema
 Creep (2004), terror teuto-britânico com Franka Potente
 Creep (2014), terror estadunidense